Шура ( — «совет, совещание») — канонический принцип публичной власти в исламском мире. Шурой (советом) как органом, представляющим интересы общины мусульман, может быть община страны или община всех мусульман в халифате — умма. Принцип шуры является принципом проведения консультаций власти — главы мусульманской общины (халифа) с общественностью (мусульманской общиной). Суть классического понимания этого принципа: власть при принятии решений должна знать позицию общины, проконсультироваться с шурой.

Принцип шуры в исламе — это, по сути, аналог демократического принципа в западной политической мысли. Он базируется на трёх основных заповедях. Во-первых, все люди в любом обществе имеют равные человеческие и гражданские права. Во-вторых, публичные вопросы лучше решаются представлениями большинства. И, в-третьих, три другие принципы справедливости, равенства и человеческого достоинства, которые есть моральным ядром ислама, и от которых вытекают все исламские концепции человеческих и гражданских прав, лучше реализуются как в личном, так и в общественной жизни под управлением шуры. Шура как принцип коренится в самом Коране. Коран определил шуру как принцип, а не как систему управления.

. Впоследствии в мусульманских странах шура (в разных случаях) назначала государственный совет, советников суверена, парламент (в современное время), а в некоторых арабских странах — судью, который имел юрисдикцию в отношении жалоб граждан и должностных лиц против правительства.

См. также 
 Меджлис

Примечания

Ссылки 
 Liberal Democracy and Political Islam: The Search for Common Ground 
 Ijtihad.org 
 Alhewar.com 
 Shura.org
 Аш-Шура в коранической традиции и мусульманском богословии // Ислам для всех!
 Принцип Шура как предтеча западного парламентаризма 
 Shura.  Mutual Consultation by Adam Hani Walker, UK 
Исламские термины
Исламское право
Ислам и политика